May o MAY puede referirse a los siguientes artículos de Wikipedia:

Ficción 
 May, personaje del videojuego Guilty Gear.
 May, película de terror de 2002.
 May, personaje de la franquicia Pokémon.

Personas 
 Billy May (1916-2004), también conocido como William E. "Billy" May y como Edward William May Jr, compositor, arreglista y trompetista de nacionalidad estadounidense.
 Billy May (1916–2004), también conocido como William E. "Billy" May, compositor, arreglista, y trompetista de nacionalidad estadounidense.
 Brian May (1934-1997), compositor australiano de música de cine.
 Brian May (1947-), también conocido como Brian Harold May, músico y astrofísico británico.
 Derrick May (1963-), también conocido como Mayday, músico estadounidense.
 Don May (1946-), también conocido como Donald John "Don" May, jugador de baloncesto estadounidense.
 Elizabeth May (1954-), activista defensora del medio ambiente, escritora y abogada canadiense.
 Ernst May (1886–1970), arquitecto alemán, adscrito al expresionismo.
 Fiona May (1969-), atleta italiana de origen británico, especialista en salto de longitud.
 Gisela May (1924-2016), actriz alemana de teatro contemporáneo.
 Guillermo May (1998-), jugador de fútbol uruguayo.
 Imelda May (1974-), también conocida como Imelda Mary Clabby y como Imelda Mary Higham, cantante irlandesa de rock.
 James May (1963-), también conocido como James Daniel May, presentador de televisión y periodista británico.
 Joe May (1880-1954), también conocido como Joseph Mandel, como Julius Otto Mandl, y con el seudónimo de Fred Majo, realizador y productor austriaco, exiliado tras el ascenso del nazismo.
 Karl May (1842-1912), escritor alemán.
 Kenneth May (1915–1977), matemático estadounidense e historiador de las matemáticas.
 Márcio May (1972-), ciclista brasileño.
 Mark May (1959-), también conocido como Mark Eric May, jugador y entrenador de fútbol americano.
 Mathilda May (1965-), actriz francesa.
 Misty May-Treanor (1977-), también conocida como Misty E. May-Treano, jugadora estadounidense de voleibol profesional.
 Peter May (1951-), novelista y guionista televisivo británico.
 Philip May (1957-), también conocido como John Philip May, mánager de inversión británico (casado con Theresa May, Primera Ministra británica).
 Rollo May (1909-1994), psicólogo y psicoterapeuta existencialista estadounidense.
 Rollo May (1909–1994), psicólogo y psicoterapeuta existencialista estadounidense.
 Scott May (1954-), también conocido como Scott Glenn May, exjugador de baloncesto estadounidense.
 Scott May (1954-), también conocido como Scott Glenn May, jugador estadounidense de baloncesto.
 Sean May (1984-), también conocido como Sean Gregory May, jugador estadounidense de baloncesto.
 Sean May (1984-), también conocido como Sean Gregory May, jugador estadounidense de baloncesto.
 Theresa May (1956-), también conocida como Theresa Mary May, política británica, ex lideresa del Partido Conservador y Unionista, y ex primera ministra del Reino Unido.
 Tina May (1961-), cantante de jazz inglesa.

Miscelánea 
 (348) May, asteroide.
Mai o may, nombre coloquial en España para un porro.
 Mayo, por su nombre en inglés.

Otros casos 
 Municipios de May